Ай Суґіяма була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Дінара Сафіна.

Патті Шнідер виграла титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур з рахунком 1–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

одиночний розряд
Uncle Tobys Hardcourts 2005